Cet article présente les différentes campagnes européennes réalisées par le Chakhtar Donetsk depuis sa première participation à la Coupe UEFA en 1976.

Il découvre la Coupe des coupes deux ans après et y participe quatre fois, atteignant les quarts de finale en 1984.

Le Chakhtar participe pour la première fois à la Ligue des champions en 2000. De manière générale, après l'indépendance de l'Ukraine en 1991, le club devient un acteur régulier des compétitions européennes, prenant part à dix-neuf éditions de la Ligue des champions et de la Coupe UEFA/Ligue Europa. C'est d'ailleurs dans cette dernière compétition qu'il se démarque le plus, remportant notamment l'édition 2008-2009 et atteignant le stade des demi-finales en 2016.

Résultats en compétitions européennes

Légende du tableau

Résultats 
Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier.

Bilan

Notes et références

Lien externe 
 Historique du Chakhtar Donetsk en compétitions européennes sur EU-Football.info.

Chakhtar Donetsk
Chakhtar Donetsk